Time Bandits (band), een Nederlandse electro-disco-funkband uit de jaren tachtig
Time Bandits (film), een film uit 1981 van de Amerikaanse regisseur Terry Gilliam
Time Bandits (computerspel), een computerspel voor onder andere de MSX